Chiesa di Sant'Eulalia (Bordeaux) – chiesa di Bordeaux
 Chiesa di Sant'Eulalia (Cagliari) – chiesa di Cagliari
 Chiesa di Sant'Eulalia (Palermo) – chiesa di Palermo
 Chiesa di Sant'Eulalia (Sant'Ilario d'Enza) – chiesa di Sant'Ilario d'Enza